Бољановићи могу бити:
 Бољановићи (Калиновик), насељено место, у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Бољановићи (Трново, Источно Сарајево), насељено место у општини Трново, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Бољановићи (Трново, Сарајево), насељено место у општини Трново, кантон Сарајево, Федерација БиХ, БиХ